Scottish Open 2017 – dwunasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2017/2018. Rozegrany został w dniach 11 - 17 grudnia 2017 roku w Emirates Arena w Glasgow (Szkocja).

Nagrody 

Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 6 000 £
Runda 3: 3 500 £
Runda 2: 2 500 £

Najwyższy break turnieju: 2 000 £

Łączna pula nagród: 366 000 £

Drabinka turniejowa

Runda Kwalifikacyjna 
Do 4 frame’ów

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147  Cao Yupeng
 144, 138, 117, 113, 109, 108, 105  John Higgins
 144, 122, 114  Noppon Saengkham
 143, 138, 135, 132, 128, 124, 118, 117, 114, 113, 102  Neil Robertson
 140, 129, 102  Judd Trump
 136, 112, 103, 101  Ronnie O’Sullivan
 135, 122, 104  Ding Junhui
 130  Liang Wenbo
 129  Tom Ford
 127, 126  Michael White
 125, 117  Allister Carter
 124, 123  David Grace
 123, 106, 101  Xiao Guodong
 123  Li Hang
 123  Mitchell Mann
 122  Chris Wakelin
 119, 102, 101  Yan Bingtao
 119  Oliver Lines
 119  Kyren Wilson
 117, 107, 101  Marco Fu

 115  Wang Yuchen
 113  Dominic Dale
 113  Ashley Hugill
 112  Joe Perry
 110  Ben Woollaston
 108  Jamie Jones
 106  Stuart Carrington
 105  Ricky Walden
 104  Elliot Slessor
 104  Zhou Yuelong
 103  Mark Joyce
 103  Xu Si
 103  Daniel Wells
 103  Gary Wilson
 102  Martin Gould
 101  Michael Holt
 100  Liam Highfield
 100  Craig Steadman
 100  Zhao Xintong

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Scottish Open 2017 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

2017
2017 w sporcie
2017 w Wielkiej Brytanii
Sport w Glasgow